Парша — многозначный термин, который может означать:

Заболевание 
 Парша́ (или фавус) — хроническое грибковое заболевание кожи и её придатков животных и человека, при которых на коже обычно возникает твёрдая корка.
 Парша́ у растений — грибковые, реже бактериальные заболевания (в частности, картофеля, некоторых плодовых деревьев и так далее), связанные с сильным поражением и деформацией поверхностных тканей.

Другие значения 
 Па́рша — река в Ивановской области.
 Парша — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
Парша — до 1965 г. название деревни Тукай в Спасском районе Нижегородской области.